Die Süper Lig 2000/01 war die 43. Saison der höchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Diese Spielzeit eröffnete Kocaelispor gegen Fenerbahçe Istanbul am 11. August 2000. Galatasaray Istanbul beendete die Meisterschaft gegen Trabzonspor am 26. Mai 2001.

Die Meisterschaft entschied Fenerbahçe Istanbul für sich, vor dem Lokalrivalen und Titelverteidiger Galatasaray Istanbul. Es war die 14. Meisterschaft der Vereinsgeschichte Fenerbahçes. Damit wurde die Serie von vier hintereinander gewonnenen Meisterschaften von Galatasaray beendet. Absteigen mussten Siirtspor, Erzurumspor und Adanaspor.

Teilnehmer 
Für die Süper Lig 2000/01 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 15 Vereine die drei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Die Aufsteiger waren die Erst- und Zweitplatzierten aus der Aufstiegsrunde der 2. Liga Yimpaş Yozgatspor und Siirtspor und der Play-off-Sieger der 2. Lig Çaykur Rizespor.

Mit Yozgatspor und Jet-Pa Spor stiegen zwei Neulinge ohne Süper-Lig-Erfahrung auf und waren somit der 59. und 60. Teilnehmer der Süper Lig, seit Gründung der Liga 1959. Rizespor kehrte nach elf Jahren wieder zurück in die Süper Lig.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft von Fenerbahçe Istanbul

Wissenswertes 
 Seit dieser Spielzeit hieß der Liganame nicht mehr 1. Lig, sondern Süper Lig.
 Ab dieser Spielzeit trugen erstmals die Fußballspieler ihre Namen auf den Trikots und waren über die ganze Saison verpflichtet immer die gleiche Trikot-Nummer zu tragen.
 Die Ausländerregelung für die Spielzeit 2000/01 beschränkte sich auf 5+1, also durfte jede Mannschaft maximal sechs ausländische Fußballspieler in den Spielkader, der 18 Plätze enthält, aufnehmen. Davon war jeder Mannschaft erlaubt maximal fünf ausländische Fußballspieler in der Startaufstellung bzw. auf dem Spielfeld einzusetzen und ein weiterer ausländischer Fußballspieler durfte Platz auf der Ersatzbank nehmen.
 Der Ligabetreiber TFF, unter der Präsidentschaftsära Haluk Ulusoy, gestattete Galatasaray Istanbul an drei Liga-Spieltagen den dritten (25.–27. August 2000), elften (3.–5. November 2000) und den 23. Spieltag (2.–4. März 2001) ihre Ligaspiele zu späteren Zeitpunkten (den dritten, am 6. September 2000; den elften, am 20. Dezember 2000; den 23. Spieltag, am 11. April 2001) nachholen zu dürfen, aufgrund ihrer Europapokalteilnahmen am UEFA Super Cup und UEFA Champions League. In der darauffolgenden Spielzeit 2001/02 beantragte Fenerbahçe Istanbul beim Ligabetreiber TFF um eine Terminverschiebung ihres eigenes Ligaspieles, aufgrund ihrer Europapokalteilnahme an der UEFA Champions League. Dieser Antrag wurde unter der TFF-Präsidentschaftsära Haluk Ulusoy abgelehnt. Als Randinformation wurde im Januar 2014 der Ex-TFF-Präsident Haluk Ulusoy zum Vereinsratmitglied (Divan Kurulu Üyesi à la Fatih Terim) von Galatasaray Istanbul ernannt.

Siehe auch 
 Türkiye Kupası 2000/01
 Türkiye 2. Futbol Ligi 2000/01
 Türkiye 3. Futbol Ligi 2000/01

Weblinks 
 Süper Lig – Saison 2000/01 auf kicker.de
 Süper Lig – Saison 2000/01 auf der offiziellen Website des türkischen Fußballverbands (türkisch)

Einzelnachweise 

2000/01
Fußballsaison 2000/01